Alexander von Auersperg ist der Name folgender Personen:

 Alexander von Auersperg, eigentlicher Name von Anastasius Grün (1806–1876), österreichischer Politiker und Dichter 
* Alexander von Auersperg (Politiker, 1834) (1834–1874), österreichischer Politiker, Krainer Landtagsabgeordneter